Ливерпульский залив () — залив Ирландского моря в западной части Великобритании. Название происходит от английского города-порта Ливерпуль.

География 
Южное побережье залива относится к Уэльсу, восточное — к Англии (графства Чешир, Мерсисайд и Ланкашир).

В залив впадают такие реки, как Клуйд, Ди, Риббл, Мерси.

Экономика 
В связи с тем, что здесь расположен один из крупнейших портов Великобритании — Ливерпуль — через залив проходит большое количество кораблей.

На нефтяных месторождениях Ливерпульского залива расположен , принадлежащий итальянской компании «Eni».

Возле южного побережья залива с 2003 года действует шельфовая ветроэлектростанция  — первая крупная шельфовая ветроэлектростанция Великобритании.

Примечания

Ссылки 
  движения судов в Ливерпульском заливе

Заливы Уэльса
Заливы Англии
Заливы Ирландского моря